Wojsko wielkopolskie 1848 roku
 Armia Wielkopolska